Linnerydssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Linnerydssjön (Linneryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (1,45 km²)
Linnerydssjön (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (7,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn